VHL 2018-19 var den 9. sæson af ishockeyligaen VHL. Siden den foregående sæson var ligaen blevet udvidet fra 27 til 29 hold, idet Jugra Khanty-Mansijsk og Lada Toljatti var blevet degraderet fra KHL. Turneringen blev indledt med et grundspil, hvor hvert hold spillede 56 kampe. Herefter gik de seksten bedste hold videre til slutspillet.

Mesterskabet blev vundet af Saryarka, som i slutspilsfinalen besejrede Rubin med 4−1 i kampe, og som dermed vandt VHL for anden gang, idet holdet tidligere havde vundet mesterskabet i sæsonen 2013-14, hvor Rubin ligeledes havde været modstanderen. Saryarka vandt de sidste fire kampe, efter at Rubin havde vundet den første kamp i serien, som blev afgjort den 24. april 2019, hvor Saryarka på udebane i Tjumen vandt femte kamp i finaleserien med 4−1. Saryarka var sluttet grundspillet på 10.-pladsen, mens finalemodstanden Rubin var endt på fjerdepladsen i grundspillet.

Hold 

Siden den foregående sæson var ligaen blevet udvidet med to hold fra 27 til 29 hold, idet Jugra Khanty-Mansijsk og Lada Toljatti var blevet degraderet fra KHL, og HK Tambov, der var rykket op. Til gengæld havde Sputnik Nizjnij Tagil forladt ligaen sammen med KRS Heilongjiang, hvis plads blev overtaget af KRS-ORG Beijing.

Dermed blev sæsonen gennemført med 25 hold fra Rusland, 2 hold fra Kasakhstan og 2 hold fra Kina.

Grundspil

Format 

Hvert hold spillede 56 kampe i grundspillet – to kampe (en hjemme og en ude) mod hver af de øvrige 28 hold. Det var fire kampe flere end i den foregående sæson, hvilket skyldtes at ligaen var blivet udvidet med to ekstra hold.

Der blev uddelt point efter følgende pointsystem, som kort inden sæsonstarten blev indført som erstatning for IIHF's pointsystem, som ligaen indtil da havde fulgt.
 Sejr gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

De 16 bedst placerede hold efter grundspillet gik videre til slutspillet.

Stilling

Indbyrdes opgør 

Kampen om 15.- og 16.-pladsen og dermed de sidste to slutspilspladser blev afgjort på indbyrdes opgør mellem de fire hold, der endte grundspillet på 61 point. Stillingen i de indbyrdes opgør mellem de fire hold er vist nedenfor.

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af grundspillets 16 bedste hold og afvikledes som en cupturnering, hvor ottendedelsfinalerne blev spillet bedst af fem kampe, mens kvartfinalerne, semifinalerne og finalen blev spillet bedst af syv kampe. Holdene blev seedet fra 1 til 16 i henhold til deres grundspilsplacering.

Alle klokkeslæt er angivet i Moskva-tid (UTC+3).

Hold og seedninger

Ottendedelsfinaler

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale

Kilder / eksterne henvisninger 
 VHL

Noter 

Sæsoner i VHL
Ishockey i 2018
Ishockey i 2019